Miejscowości w Polsce:
 Zarzyce Małe
 Zarzyce Wielkie